Bottom (televisieserie), een televisieserie van Rik Mayall en Adrian Edmondson
 Nick Bottom, een personage uit Shakespeares A Midsummer Night's Dream
 The Bottom, de hoofdplaats van het eiland Saba
 het wiskundige symbool ⊥ (falsum of infemum)
 Bottom (bdsm), een seksuele rol in sadomasochisme
 een seksuele rol; zie Top, bottom en versatile

Zie ook
 Bottoms (doorverwijspagina)